Farah kan syfta på:

Farah (namn) – ett könsneutralt förnamn och en lista med personer

Geografi

Afghanistan 

 Farah (provins), 
 Farah (distrikt), 
 Farah (provinshuvudstad), 
 Farah Airport

Se även
 Farāh Rōd – en flod och en dal

Indien 

 Farah (ort), Uttar Pradesh, Mathura, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar